|}
Die Gardermobane ( „Gardermobahn“) ist eine 64 km lange zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke in Norwegen zwischen Etterstad in Oslo und Eidsvoll. Die Strecke nördlich von Lillestrøm wurde zur Eröffnung des Flughafens Oslo-Gardermoen fertiggestellt.

Geschichte 
Der Zugverkehr wurde am 1. August 1998 aufgenommen, der Flughafen ging am 1. Oktober desselben Jahres in Betrieb. Der Tunnel Romeriksporten zwischen Etterstad und Lillestrøm konnte aufgrund umfangreicher Wassereinbrüche und der sich daraus ergebenden Abdichtungsarbeiten nicht vor dem 22. Oktober 1999 eröffnet werden.

Auf der Strecke verkehrt normalerweise der Flytoget zwischen Oslo und dem Flughafen Oslo-Gardermoen. Außerdem verkehren Fern-, Regional- und Lokalzüge auf der Strecke sowie Kesselwagenzüge, welche den Flughafen mit Treibstoff für die Flugzeuge versorgen. Alle übrigen Güterzüge nutzen weiterhin die Hovedbane.

Der Bau der Gardermobane kostete insgesamt, einschließlich der Zuggarnituren, zehn Milliarden Norwegische Kronen und dauerte von 1994 bis 1999.

Zukunft 
Der Verkehr des Flughafens Oslo wächst und das Terminal 2 ist im Bau. In diesem Zusammenhang wird für den Flughafenbahnhof steigender Verkehr erwartet. Deshalb soll der Streckenabschnitt Venjar–Eidsvoll zur Verbesserung der Intercity-Verbindungen nach Østlandet zweigleisig ausgebaut werden. Das Projekt ist im Nasjonal transportplan () für den Zeitraum 2014–2023 enthalten. Der Baubeginn ist für 2018 vorgesehen.

Weblinks

Literatur

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Oslo
Bahnstrecke in Viken
Schnellfahrstrecke in Norwegen